est une espèce éteinte et fossile de grands félidés appartenant au genre également éteint Homotherium ayant vécu il y a entre 300 000 et  dans ce qui est aujourd’hui l'Amérique du Nord.

Systématique 
Homotherium serum est décrit par Cope en 1893
.

Description
 
Homotherium serum, mesurait 1,1 mètre au garrot, 1,8 mètre de long et pesait de 190 à 250 kg. Il avait donc à peu près la taille d'un lion africain mâle. Un peu comme la savane africaine actuel, l'ancienne faune nord-américaine avait beaucoup d'animaux diversifiée mais aussi d'autres grand prédateur comme Smilodon fatalis, Canis dirus ou Arctodus simus ont cohabité voir rivalisé H. serum au fil du temps.

Bibliographie

Publication originale

Liens externes

Notes et références

Machairodontinae
Félin préhistorique
Taxon fossile décrit en 1893